Racing for Life – film del 1924 diretto da Henry MacRae
Racing for Life – cortometraggio del 2012 diretto da Cindy Abbott